Хосе Луис Сасо Вега (; 29 января 1927,  — 15 октября 2006, ) — испанский футболист, вратарь, тренер.

Клубная карьера 
Хосе Луис прошёл через академии «Реала», «Атлетико» и «Малаги». После академии «Малаги» подписал контракт с мадридским «Атлетико». 16 марта 1947 года в матче против «Реал Мурсии» (2:2) дебютировал за клуб.

В 1948 году подписал контракт с «Вальядолидом», 21 ноября 1948 году в матче против «Барселоны» (1:1) дебютировал за команду.

На протяжении десяти сезонов выступал в составе «Вальядолида». 28 мая 1950 года сыграл в финале кубка Испании (1:4).

Сасо не выступал на международном уровне, но один раз он попал в предварительную заявку на чемпионат мира 1950.

4 мая 1958 года в матче против «Лас-Пальмас» (1:3), Хосе Луис завершил карьеру футболиста.

Тренерская и президентская карьера 
После завершение футбольной карьеры, Сасо доверили спасти «Реал Вальядолид» от вылета в «Ла Лигу 2», но по итогу сезона 57/58 команда вылетела. Но в следующем сезона под его руководством команда вышла в «Ла Лигу»

В 1960 году возглавил молодёжную сборную Испани, а затем и Испанию Б.

В 1959 году Сасо ездил в Уругвай и Аргентину, в поисках молодых талантов, вернулся в Испанию с двумя уругвайцами (Бенитес и Эндерис), c тремя аргентинцами (Соле, Араменди и Багнерес). Несмотря на вылет в сезоне 60/61, Хосе Луиса оставили на посту главного тренера «Вальядолида»

После ухода из «Вальядолида», тренировал «Мальоркe» а также «Эспаньол».

Хосе Луис вернулся в «Реал Вальядолид» в 1965 году, став президентов клуба, которую он занимал в течение двух лет.

Четыре раза возглавлял «Реал Вальядолид»: в 1958, 1969, 1976 и в 1992.

С 1993 и до его смерти в 2006 года занимал должность советника президента.

Статистика

Статистика выступлений

Тренерская статистика

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте bdfutbol
 Профиль тренера на сайте bdfutbol

Футболисты Испании
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Реал Вальядолид»
Тренеры ФК «Мальорка»
Тренеры ФК «Эспаньол»